

Patronyme 
 Ricardo Espadas est un personnage du manga Captain Tsubasa.

Toponyme 
 Le pic d'Espadas se trouve à côté du pic Posets dans le massif du même nom, dans les Pyrénées aragonaises (Espagne).

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme

pt:Espadas